Taschen steht für:
 Taschen (Verlag), deutscher Verlag für Bildbände
 Haus Taschen, siehe Hohenzollernring 53 (Köln)
 Taschen (Gemeinde Semriach), Ortsteil von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Personen:
 Angelika Taschen (* 1959), deutsche Kunsthistorikerin und Verlegerin
 Benedikt Taschen (* 1961), deutscher Kunstbuchverleger und Kunstsammler

Siehe auch:
 Tasche (Transportbehältnis)